Pietrasanta steht für:

 Pietrasanta, eine italienische Kleinstadt in der Toskana

Pietrasanta ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Pietrasanta (1834–1876), italienischer Maler
 Domenico Lo Faso Pietrasanta (1783–1863), Herzog von Serradifalco auf Sizilien
 Manuel Fulcheri y Pietrasanta (1874–1946), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Zamora